

Стшижовець — село в гміні Влень Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Стшижовець — село в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства